Мишле́ () — французская фамилия. Известные носители:

 Мишле, Виталий Валерьянович (род. 1941) — советский артист оперетты, Народный артист РСФСР (1989).
 Мишле, Жюль (1798—1874) — французский историк.
 Мишле, Карл (1801—1893) — немецкий философ-гегельянец французского происхождения.
 Мишле, Феликс (?—?) — французский яхтсмен, брат Эмиля Мишле.
  (1899—1970) — французский политик.
 Мишле, Эмиль (1867—?) — французский яхтсмен, брат Феликса Мишле.

См. также 
 «Жюль Мишле» — броненосный крейсер французского флота начала XX века.
 Мишлен ()